Zitwer steht für:
 Zitwerblüte, pharmazeutische Droge aus den Blüten von Artemisia cina (Wurmsamen) 
 Zitwerwurzel, Wurzelstock bzw. pharmazeutische Droge aus den getrockneten Rhizomen von Curcuma zedoaria (Zitwerwurz)